Stann Creek (clube de futebol) é um clube de futebol de Belize. Seu último registro na primeira divisão nacional foi em 1962.

Clubes de futebol de Belize